Carter Hill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carter Hill (South Carolina), NRHP-Nr. 92001231
 Carter Hill (Virginia), NRHP-Nr. 00000023